Carolyn Cassady, un écrivain américain (1923-2013) ;
 Colin Cassady, un catcheur américain né en 1986, de son vrai nom Bill Morrissey ;
 Neal Cassady, une personnalité américaine (1926-1968).